Tom Baker – attore inglese
 Tom Baker – attore statunitense
 Thomas George Baker – calciatore gallese